Межигоры () — село в Подкаменской поселковой общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 182 человека. Занимает площадь 0,496 км². Почтовый индекс — 80665. Телефонный код — 3266.

Ссылки 
 Межигоры на сайте Верховной рады Украины